Skogaholm kan avses:
 Skogaholms bruk – var ett järnbruk i Svennevads socken, Närke
 Skogaholms herrgård – en större herrgård på Skansen i Stockholm (flyttad från ovanstående)
 Bageri Skogaholm – ett svenskt bageriföretag